Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1987 si disputò dal 12 marzo al 30 marzo 1987. Si trattò della 49ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo gli Indiana Hoosiers allenati da Bob Knight, al quinto successo della loro storia. Keith Smart venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 64, suddivise in quattro Region: East, Midwest, Southeast e West.

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Risultati

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Bob Knight
Vice-allenatori: Royce Waltman, Joby Wright

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1987
Campionato di pallacanestro NCAA Division I